Oshkosh Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oshkosh Township (Minnesota)
 Oshkosh Township (North Dakota)